Questa è la cronologia completa delle partite ufficiali della Nazionale di calcio di San Marino dal 1990 a oggi.

Partite dal 1990 al 1999

Partite dal 2000 al 2009

Partite dal 2010 al 2019

Partite dal 2020 a oggi

Voci correlate 
 Nazionale di calcio di San Marino

Collegamenti esterni 
 
 
 

San Marino
Nazionali di calcio di San Marino